Ковалевський:
 Ковалевський Анатолій Олександрович (* 1990) — український біатлоніст, лижник. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Ковалевський Антон Анатолійович (нар. 1984, Київ) — український футболіст, півзахисник клубу «Гурія».
 Ковалевський Антон Володимирович (нар. 1985) — український фігурист, що виступає у чоловічому одиночному фігурному катанні.
 Ковалевський Борис Павлович (1922—1994) — дослідник історії СРСР та України радянського періоду.
 Ковалевський Гаврило Григорович (?—1678) — генеральний осавул за Юр. Хмельницького (1677-1678), кальницький полковник.
 Ковалевський Євграф Петрович (1790—1867) — вчений, гірничий інженер, державний діяч Російської імперії.
 Ковалевський Єгор Петрович (1809 або 1811—1868) — український географ-мандрівник, геолог, археолог, сходознавець, письменник.
 Ковалевський Іван Іванович — український актор і театральний діяч, заступник директора трупи в Театрі Миколи Садовського.
 Ковалевський Іван Григорович (?-?) — дипломат, генеральний осавул за Б. Хмельницького (1655, 1656) та І. Виговського (1658).
 Ковалевський Іраклій Едуардович (1992—2022) — український військовик, майор Збройних сил України. Загинув під час російсько-української війни.
 Кшиштоф Ковалевський ( 1937) — польський актор телебачення, театру і кіно.
 Ковалевський Максим Максимович (1851—1916) — український правник, соціолог, історик, суспільний і політичний діяч.
 Ковалевський Микола Васильович (1841—1897) — український громадський діяч, письменник.
 Ковалевський Микола Миколайович (1892—1957) — український політичний діяч, член Української Центральної Ради, міністр УНР.
 Ковалевський Михаїл Євграфович (1829—1884) — російський державний і судовий діяч.
 Ковалевський Олег Станіславович (1975-2022) — головний сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ковалевський Олександр Олександрович (1890 — після вересня 1939) — український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр рільництва УНР.
 Ковалевський Олександр Онуфрійович (1840—1901) — український і російський біолог, ембріолог.
 Ковалевський Павло Іванович (1849—1931) — український психіатр і судовий психопатолог, професор.
 Ковалевський Павло Осипович (1843—1903) — російський художник-баталіст.
 Ковалевський Сергій Борисович (1967) — український лісівник, професор, доктор сільськогосподарських наук.
 Ковалевський Станіслав Антонович (нар 1950) — український оперний співак (ліричний баритон).
 Фелікс Ковалевський — український письменник.

Жінки

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища
Білоруські прізвища